Я́рно Тру́ллі (, *13 липня 1974 року, Пескара) — італійський автогонщик, пілот Формули-1 з 1997 року.

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

 Зараховано половину очок через те, що перегони склали менше 75% запланованої дистанції.

* Сезон триває.

Посилання 

 Офіційний сайт
 Сторінка Труллі на сайті команди «Тойота»
 Статистика виступів Ярно Труллі
 Іспанський фан-клуб Ярно Труллі
 http://wildsoft.ru/ 
 http://www.formula1.com/ 
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/

Пілоти Формули-1
Італійські автогонщики
Італійські пілоти Формули-1
Переможці Гран-прі Формули-1
Пілоти Формули-1, що виступали за Renault
Пілоти Формули-1, що виступали за Lotus